Schwill ist der Familienname folgender Personen:

 Brunhild Decking-Schwill (* 1937), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Ernst-Georg Schwill (1939–2020), deutscher Schauspieler
 Michael Schwill (* 1962), deutscher Maler